Danila Emel'janov – calciatore russo
 Potapij Emel'janov – presbitero e religioso russo
 Roman Emel'janov – calciatore russo
 Stanislav Emel'janov – marciatore russo